Europamästerskapet i handboll för herrar 2014 spelades mellan den 12 och 26 januari 2014 i Danmark med Brøndbyvester, Herning, Ålborg och Århus som spelplatser.

Vid EHF:s kongress i Köpenhamn den 25 september 2010 blev Danmark valt att arrangera herrarnas Handbolls-EM 2014; i konkurrens med Ungern/Kroatien vann man med röstsiffrorna 24–22 .

Arenor

Kvalificerade länder

Gruppindelning

Gruppspel 
All tider är lokala (UTC+1).

De tre främsta i varje grupp gick vidare till mellanrundan. Vid lika antal poäng avgjorde i första hand inbördes möten.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Mellanrunda

Lagen tog med sig poäng och resultat från tidigare möten under gruppspelet och spelade i mellanrundan endast mot lag de inte tidigare mött.

Vid lika antal poäng avgjorde i första hand inbördes möten lagens placeringar.

Grupp 1

Grupp 2

Slutspel

Match om 5:e plats

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutplaceringar

Allstar-lag
Turneringens Allstar-lag:

Övriga utmärkelser

Referenser

Externa länkar
 Handbolls-EM 2014 på eurohandball.com

2014 i Danmark
2014
Internationella handbollstävlingar i Danmark
Handbollssäsongen 2013/2014
Sport i Herning
Sport i Ålborg
Sport i Århus